Аргамаковское сельское поселение — муниципальное образование (сельское поселение) в России:

 Аргамаковское сельское поселение — входит в Рузаевский район Мордовии
 Аргамаковское сельское поселение — входит в Белинский район Пензенской области